Jean-François Allard peut désigner :
 Jean-François Allard (1807-1889), le premier évêque de Durban ;
 Jean-François Allard (1785-1839), un général français qui entra au service du roi sikh du Panjâb Ranjit Singh ;
 Jean-François Allard (1724-1787), un maire d'Angers.